Mala Pristava (Pivka, Slovenija), naselje u općini Pivka, Slovenija
 Mala Pristava (Šmarje pri Jelšah, Slovenija), naselje u općini Šmarje pri Jelšah, Slovenija